Mtskheta steht für:
 Mzcheta, Stadt in Georgien
 (2116) Mtskheta, Asteroid des Hauptgürtels